Vélain ist der Familienname von:
 Charles Vélain (1845–1925), französischer Geologe und Geograph

Sonstiges:
 Mount Vélain, Berg auf der Adelaide-Insel, Antarktis